Raufeisen ist der Familienname folgender Personen:

Armin Raufeisen (1928–1987), Spion des DDR-Auslandsgeheimdienstes
Dirk Raufeisen (* 1966), deutscher Jazzpianist